

Cinema 
L'accusa (Attorney for the Defense) – film del 1932 diretto da Irving Cummings
L'accusa (Les Choses humaines) – film del 2021 diretto da Yvan Attal

Letteratura 
L'accusa (The Prosecution) – romanzo di Dudley W. Buffa del 1999
L'accusa () – romanzo di Bandi del 2017